Fontoria hace referencia a varios artículos:

Localidades de España
 Fontoria, localidad del municipio de Fabero, en la provincia de León;
 Fontoria de Cepeda, localidad del municipio de Villamejil, en la provincia de León;
 Fontoria, lugar de la parroquia de San Martín de Lodón, en el concejo de Belmonte de Miranda, en Asturias;
 Fontoria, lugar de la parroquia de San Emeterio, en el concejo de Bimenes, en Asturias;
 Fontoria, lugar de la parroquia de Luarca, en el concejo de Valdés, en Asturias.

Véase también

Ontoria
Hontoria